Едо Перочевић (Сарајево, 3. октобар 1937 — Загреб, 28. април 2007) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1968. || Прича о Саку и Ванцетију ТВ филм || /
|-
| 1969. || Случајни живот || Кондуктер
|-
| 1969. || Суморна јесен ТВ серија || Агент Лојза
|-
| 1969. || Догађај || Коцкар
|-
| 1969. || Под новим крововима ТВ серија || /
|-
| 1969. || Љубав и понека псовка || Лука, краљевски официр
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1970. || Станица тел ТВ филм || /
|-
| 1970. || Храњеник || Пиро
|-
| 1970. || -{Ann och Eve - de erotiska}- || Фармер
|-
| 1970. || Лисице || Балетић
|-
| 1970. || Кратка ноћ ТВ филм || /
|-
| 1971. || Куда иду дивље свиње ТВ серија || Скелар
|-
| 1971. || У гори расте зелен бор || Усташа
|-
| 1971. || Македонски део пакла || Диме Павтар (као Едо Перочевикј)
|-
| 1972. || Вук самотњак || Отац
|-
| 1972. || Хармоника ТВ филм || Баћуга
|-
| 1973. || Живјети од љубави || Наставник тјелесног
|-
| 1974. || У регистратури ТВ серија || Млади Илустрисимус
|-
| 1974. || Праведник ТВ филм || /
|-
| 1974. || Лов ТВ филм || Божо
|-
| 1975. || Кућа || Владо
|-
| 1975. || Сељачка буна 1573 || Тахијев војник
|-
| 1976. || Влак у снијегу || Кондуктер
|-
| 1976. || Избавитељ || Полицајац
|-
| 1977. || Акција стадион || Професор / Илегалац
|-
| 1977. || Никола Тесла ТВ серија || Гдин Дозиер
|-
| 1978. || Посљедњи подвиг диверзанта Облака || Знидарчић
|-
| 1978. || Мачак под шљемом ТВ серија || Рукљац - комесар чете
|-
| 1979. || Ђавоље сјеме ТВ серија || /
|-
| 1979. || Човјек кога треба убити || Ђакон
|-
| 1979. || Анно домини 1573 ТВ серија || Тахијев војник
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1980. || Тајна Николе Тесле || /
|-
| 1981. || Само једном се љуби || /
|-
| 1981. || Гости из галаксије || Редактор
|-
| 1981. || Бановић Страхиња || Турчин - члан Алијине банде
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || Конспиратор
|-
| 1982. || Хоћу живјети || Ветеринар
|-
| 1982. || Тамбураши ТВ филм || Мика
|-
| 1983. || Престројавање ТВ филм || /
|-
| 1983. || Замке ТВ серија || Сурадник ОЗН-е
|-
| 1984. || Задарски мементо || Рибар који растеже мрежу
|-
| 1984. || Тајна старог тавана || Инспектор
|-
| 1984. || Инспектор Винко ТВ серија || Тренер
|-
| 1985. || Хрватски народни препород (ТВ серија) ||Глумац 
|-
| 1985. || Хорватов избор || Јакоб Лукач
|-
| 1985. || Брисани простор ТВ серија || Јокас
|-
| 1985. || Етер ТВ филм || /
|-
| 1986. || Унутарње резерве ТВ филм || Драгец
|-
| 1986. || Немојте ме звати Роби ТВ филм || /
|-
| 1986. || Обећана земља || Јаков, колонист
|-
| 1986 1987. || Путовање у Вучјак ТВ серија || Јакоб Лукач
|-
| 1988. || -{Dirty Dozen: The Series}- ТВ серија || 
|-
| 1988. || Живот са стрицем || Јуре, протјерани директор школе
|-
| 1989. || Донатор || Сељак с коњем
|-
| 1989. || Лео и Бригита ТВ филм || Карло Докса
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те▲
|-
| 1990. || Разбијена ваза ТВ филм || Кустос
|-
| 1990. || Туђинац ТВ мини серија || Жандар Васић
|-
| 1991. || Сан без граница ТВ мини серија || /
|-
| 1991. || Вријеме ратника || /
|-
| 1991. || Прича из Хрватске || /
|-
| 1992. || Сокак трију ружа Видео || /
|-
| 1993. || Млакарова љубав ТВ серија || /
|-
| 1993. || И док је срца, бит ће и Кроације ТВ филм || /
|-
| 1993. || Роктање интелектуалних крмача или Еуропа данас ТВ филм || /
|-
| 1993. || Вријеме за || Илија
|-
| 1994. || Цијена живота || Тучо
|-
| 1995. || Посебна вожња ТВ филм || /
|-
| 1995. || Оловна причест ТВ филм || /
|-
| 1982 1996. || Смоговци ТВ серија || Дамир Травица / Директор банке
|-
| 1996. || Шокица ТВ филм || /
|-
| 1996. || Препознавање ТВ филм || Милан
|-
| 1996. || Дјед и бака се растају ТВ филм || Фрањо
|-
| 1998. || Кањон опасних игара || Спелеолог
|-
| 1999. || Назарећанин ТВ филм || Глумац
|-
| 1999. || Маршал || Јуре
|-
| 1999. || Исповијед коју нисте завриједили ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те▲
|-
| 2005. || Дуга мрачна ноћ ТВ серија || Замјеник собног старјешине
|-
| 2005. || Битанге и принцезе ТВ серија || Начелник
|-
| 2006. || Одмори се, заслужио си ТВ серија || Професор Гушић
|-
| 2007. || Бибин свијет ТВ серија || Господин Лапрдић
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1937.
Умрли 2007.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Глумци из Сарајева